Indián (z anglického Indian, znamenajícího Ind / indický i indián / indiánský) je původní obyvatel Ameriky (vyjma Eskymáků a Aleutů), popř. zřídkavější slangové humorné a mírně pejorativní označení Inda. Původně to v češtině bylo (podle Jungmannova Slownjku) pouze označení pro Inda. Toto slovo má i další významy:

 Souhvězdí Indiána
 Indian – značka motocyklů vyráběných v letech 1900–1960 (firma zal. roku 1901 ve Springfieldu v Nové Anglii)
 indián (holub)
 indiánek (cukrovinka)
film
 Indián (film, 1999) – westernové drama Grey Owl (Velká Británie / Kanada), režie Richard  Attenborough, v titulní roli  Pierce Brosnan
 Indián (film, 2009) – rodinný film De indiaan (Nizozemsko), režie Ineke Houtman 
 Indián (film, 2022) – komedie (Česko / Slovensko / Polsko), režie Tomáš Svoboda, v titulní roli Karel Roden
kniha
 Indián (Ernest Thompson Seton) – kniha E. T. Setona The Book of Woodcraft and Indian Lore
 Indián (Pjér la Šé'z) – kniha Pjéra la Šéze Indián : zpráva o archetypu
 Indián (Jón Gnarr) – kniha Jóna Gnarra The Indian

Související články 
 Indian (rozcestník)

Externí odkazy